Camiseta se puede referir a:
Una prenda de ropa exterior, habitualmente con dibujos o leyendas: camiseta.
Un tipo de prenda interior sin mangas que cubre sólo el tronco y se usa por debajo de la camisa: camiseta de tirantes. En este caso se le suele llamar también "esqueleto" (en Colombia), "musculosa" o "camisilla"  (en Argentina), y "franelilla" o "guardacamisa" (en Venezuela).